Орден Святого апостола Андрія — церковна нагорода Вселенського Патріархату
 Орден Святого апостола Андрія Первозванного — церковна нагорода УПЦ КП
 Орден Святого апостола Андрія Первозванного — церковна нагорода УПЦ МП
 Орден Святого Андрія — Королівська нагорода в Іспанських Нідерландах
 Орден Святого Андрія (Орден Будяка) — Королівська нагорода в Шотландії
 Орден Андрія Первозванного — нагорода в Московії
 Орден святого апостола Андрія Первозваного — нагорода в РФ.

Андрія